Batman Forever, o terceiro filme da primeira franquia cinematográfica do Batman
 The Dark Knight Rises, o terceiro filme da franquia do Batman que foi iniciada em 2005 com Batman Begins.

Desambiguações de cinema